Название «Екатерининский» носят следующие дворцы:
 Екатерининский дворец (Пушкин), Санкт-Петербург.
 Екатерининский дворец (Москва), расположен в районе Лефортово.
 Екатерининский дворец (Таллин), расположен в районе Кадриорг.